Аарберг — топоним:

 Аарберг — коммуна в Швейцарии, окружной центр, находится в кантоне Берн.
 Аарберг — округ в Швейцарии. Центр округа — город Аарберг (Берн).